У́лица Геро́ев — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Героев — улица во Всеволожске.
 Улица Героев — улица в Выборге.
 Улица Героев — улица в Ельце.
 Улица Героев — улица в Керчи.
 В Новороссийске:
 Улица Героев — улица в селе Борисовке Приморского района.
 Улица Героев — улица в станице Раевской Новороссийского района.
 Улица Героев — улица в Новосибирске.
 Улица Героев — улица в городе Подпорожье.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Героев — улица в Зеленогорске.
 Улица Героев — улица в Пушкине.

Украина 
 Улица Героев — улица в Ирпене.
 Улица Героев — улица в Ужгороде.

Разное 
 Улица 9-ти Героев — улица в Саках автономной республики Крым
 Улица 17-ти Героев — улица в Старом Осколе
 Улица 33-х Героев — улица в Волгограде
 Улица Героев 11-й Армии — улица в Астрахани
 Улица Героев 120-й Дивизии — улица в Минске
 Улица Героев Аджимушкая — улица в Симферополе
 Улица Героев Афганистана — улица в Краснодаре
 Улица Героев Берестечка
 Улица Героев Бреста
 Улица Героев Варяга — улица во Владивостоке
 Улица Героев Войны
 Улица Героев Гражданской войны — улица в Днепропетровске
 Улица Героев Десанта — улица в Евпатории
 Улица Героев Десантников
 Улица Героев Днепра
 Улица Героев-Комсомольцев — улица в Одессе
 Улица Героев Космоса
 Улица Героев Краснодона
 Улица Героев Красной Армии — улица в Воронеже
 Улица Героев Крут
 Улица Героев Курсантов — улица в городе Юбилейном
 Улица Героев Ленинграда — улица в городе Мукачеве
 Улица Героев Малой Земли — улица в Волгограде
 Улица Героев Медиков — улица в Кисловодске
 Улица Героев Миуса — улица в Донецке
 Улица Героев Моряков — улица в селе Борисовка Приморского района Новороссийска
 Улица Героев Обороны — улица в Киеве
 Улица Героев Обороны Брестской Крепости — улица в Бресте
 Улица Героев Отечества — улица в Каменске-Уральском
 Улица Героев Панфиловцев
 Улица Героев Перекопа — улица в Горловке
 Улица Героев-Пограничников — улица в Одессе
 Улица Героев Подводников — улица в Севастополе
 Улица Героев Подпольщиков — улица в Таганроге 
 Улица Героев Революции
 Улица Героев Рыбачьего
 Улица Героев Самотлора — улица в Нижневартовске
 Улица Героев Севастополя
 Улица Героев Североморцев — улица в Северодвинске
 Улица Героев Сибиряков — улица в Воронеже
 Улица Героев Союза — улица в Краматорске
 Улица Героев Сталинграда
 Улица Героев Страны — улица в Красноярске
 Улица Героев Стратосферы — улица в Воронеже
 Улица Героев Танкограда — улица в Челябинске
 Улица Героев Тихоокеанцев — улица во Владивостоке
 Улица Героев Труда
 Улица Героев Тулы — улица в Волгограде
 Улица Героев УПА
 Улица Героев Хасана
 Улица Героев Чернобыля
 Улица Героев Черноморцев — улица в Геленджике
 Улица Героев Шипки
 Улица Красных Героев — улица в городе Берёзовском Свердловской области
 Улица Павших Героев — улица в Кисловодске
 Улица Памяти Героев
 Улица Проспект Героев — улица в Балакове
 Проспект Героев
 Переулок Героев
 Площадь Героев
 Аллея Героев

См. также 
 Героическая улица 
 Геройская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Отважных